Таскудык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Таскудык (быв. Кирово) — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Таскудык (быв. Пограничник) — станция в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области.
 Таскудык — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Таскудык — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Таскудык — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Таскудык — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Таскудык — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Таскудук